Секвоја има више значења:
 Џиновска секвоја (Sequoiadendron giganteum) - врста четинарског дрвећа
 Обална секвоја (Sequoia sempervirens) - врста четинарског дрвећа
 Округ Секвоја (Оклахома)
 Секвоја (Оклахома)
 Секвоја (кујунџија)